Paroxystomina är ett släkte av rundmaskar. Paroxystomina ingår i familjen Oxystominidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Paroxystomina